Кубок Бразилії з футболу 2016 — 28-й розіграш кубкового футбольного турніру у Бразилії. Титул володаря кубка вп'яте здобув Греміу.

Перший раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 березня/7 квітня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 березня/21 квітня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 березня/29 квітня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 березня/8 квітня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 березня/14 квітня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6/15 квітня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6/29 квітня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7/21 квітня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7/22 квітня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7/27 квітня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7/28 квітня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7/29 квітня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8/15 квітня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8/28 квітня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13/29 квітня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14/27 квітня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14/28 квітня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15/22 квітня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20/27 квітня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21/28 квітня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21/29 квітня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 квітня/5 травня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 квітня/6 травня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22/29 квітня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28/30 квітня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14/26 травня 2016

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4/11 травня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5/13 травня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5/19 травня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6/13 травня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11/18 травня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12/18 травня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12/19 травня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12/20 травня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 травня/7 липня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13/20 травня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 травня/7 липня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2/16 червня 2016

|}

Третій раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7/21 липня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7/28 липня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8/29 липня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14/21 липня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14/28 липня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21/28 липня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22/28 липня 2016

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 серпня/22 вересня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 серпня/23 вересня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1/22 вересня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1/23 вересня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2/22 вересня 2016

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 вересня/20 жовтня 2016

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 жовтня/3 листопада 2016

|}

Фінал 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 листопада/8 грудня 2016

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Бразилії на soccerway 

2016
Бразилія
2016 у бразильському спорті